

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Pleasant Hill – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Pleasant Hill – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Pleasant Hill – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Pleasant Hill – wieś w stanie Luizjana, w parafii Sabine
 Pleasant Hill – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Pleasant Hill – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
 Pleasant Hill – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Miami
 Pleasant Hill – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
 Pleasant Hill – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Cumberland
 Pleasant Hill – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Polk

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Pleasant Hill (ang. Pleasant Hill Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Pleasant Hill (ang. Pleasant Hill Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Newton
 Pleasant Hill (ang. Pleasant Hill Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Pleasant Hill (ang. Pleasant Hill Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Pleasant Hill (ang. Pleasant Hill Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Pleasant Hill (ang. Pleasant Hill Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Sullivan
 Pleasant Hill (ang. Pleasant Hill Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Northampton
 Pleasant Hill (ang. Pleasant Hill Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder

Zobacz też 
 Bitwa pod Pleasant Hill – bitwa podczas wojny secesyjnej (9 kwietnia 1864) na terenie stanu Luizjana